Before the Storm — дебютный сольный студийный альбом Darude, с которым он дебютировал в 2001 году. Диск стал продолжением серии успешных синглов «Sandstorm» и «Feel the Beat» и был продан общим тиражом в 800 тыс. экземпляров по всему миру. В качестве лейбла выступила финская компания 16 Inch Record, принадлежащая известному финскому продюсеру и диджею Jaakko Salovaara ().

Список композиций 
 «Sandstorm» — 3:45
 «Burning» — 7:10
 «Feel the Beat» — 4:18
 «Out of Control» — 5:02
 «Touch Me Feel Me» — 6:14
 «Calm Before the Storm» — 4:53
 «Let the Music Take Control» — 5:45
 «Drums of New York» — 6:04
 «The Flow» — 3:52
 «Sandstorm» [JS 16 Mix] — 7:22
 «Feel the Beat» [JS 16 Dark Mix] — 7:06

Ссылки 

Альбомы в стиле транс
Альбомы Darude